

Geografia
Donahue – comune statunitense nell'Iowa

Persone
Ann Donahue – sceneggiatrice televisiva statunitense
Caitlyn Donahue – pallavolista statunitense
Claire Donahue – nuotatrice statunitense
Elinor Donahue – attrice statunitense
Heather Donahue – attrice statunitense
James Donahue – atleta multiplista statunitense
Jerry Donahue – musicista statunitense
Jonathan Donahue – musicista statunitense
Patricia Donahue – attrice statunitense
Phil Donahue – conduttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
Troy Donahue – attore statunitense

Pagine correlate 
Tom Donahue